Пло́щадь Льва Толсто́го (площадь Толстого) — название площадей в ряде населённых пунктов, названных в честь русского писателя Льва Толстого.

Россия 
 Площадь Льва Толстого — площадь в Санкт-Петербурге.
 Площадь Толстого — площадь в Ростове-на-Дону.

Украина 
 В Киеве:
 Площадь Льва Толстого — площадь в Шевченковском районе Киева.
 «Площадь Льва Толстого» — станция Киевского метрополитена.

См. также 
 

Объекты, названные в честь Льва Толстого